ECA (motorfiets)
 European Club Association, een organisatie die Europese voetbalclubs vertegenwoordigt
 ECA (bedrijf), een toeleveringsbedrijf in de auto-industrie uit Assenede
 Export credit agency, een organisatie die financieel bemiddelt tussen overheden en buitenlandse bedrijven, zoals Delcredere in België.